Horvátország
Olib falu Zára községben, Zára megyében
Olib sziget a Zárai szigetvilágban